Монито́ры ти́па «Краков» — серия из двух мониторов, построенных в 1924—1926 годах в Польше. Первые корабли, спроектированные и построенные в Польше. Первоначально вооружение состояло из двух 75-мм пушек в башне, вращающейся вокруг боевой рубки и 100-м гаубицы во второй башне гораздо меньших размеров. В 1932 году перевооружены.

Список кораблей

Литература 
 
 С. Д. Климовский "Судьба монитора «Вильно», журнал «Судостроение» № 2, 2010 год

Ссылки 
 Мониторы Пинской военной флотилии в составе флота Советского Союза. Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России. Черников И. И.
 Мониторы типа «Краков». Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России. Черников И. И.

Мониторы Советского Союза
Мониторы Польши
Корабли СССР периода Второй мировой войны